Le stade Georges-Pompidou se situe sur la commune de Valence, dans la Drôme.

Matchs et compétitions notables 
Le , il a été inauguré par le match de rugby France-Roumanie.

Le , devant un stade plein (), Montferrand bat Toulon par 24 à 17. Ce 1/8 de finale du championnat de France de Rugby se joue sur 2 coups de génie de l'arrière international montferrandais Michel Droitecourt à la  et  minutes de jeu.

Le , il a accueilli un match international de football américain entre l'équipe de France et celle d'Allemagne, organisé par les Sharks de Valence.

Du 8 au , le stade a accueilli les  Championnats de France « Élite » d'athlétisme, où Christophe Lemaitre bat le fameux record du 100 mètres.

En , un match amical entre l'OM et l'ASSE a lieu, avec une forte affluence (victoire 1 - 0 de l'OM, grâce à un but de Baky Koné).
Ce stade a également accueilli un match amical de football opposant la Côte d'Ivoire au Mali (1 - 0, but à la  pour la Côte d'Ivoire) le .

Le , Le VRDR accède à la PRO D2 devant  en battant Blagnac (24 - 21) avec un essai inscrit dans les arrêt de jeu.

Depuis la saison 2019-20 de rugby il est le stade officiel du club Valence Romans Drôme Rugby depuis son accession au championnat professionnel de Pro D2.

Notes et références 

Georges-Pompidou, stade
Georges-Pompidou, stade
Georges-Pompidou, stade
Georges-Pompidou, stade
Pompidou, Georges
Georges-Pompidou, stade
Georges-Pompidou, stade
Sport à Valence (Drôme)
Valence Romans Drôme rugby
Nommé en hommage à Georges Pompidou